

Осечниця — гміна в Болеславецькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Осечниця — село в гміні Осечниця Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Осечниця — село в гміні Кросно-Оджанське Кросненського повіту Любуського воєводства